Název Podmokly nese více sídel:
 Podmokly (Děčín) (Děčín IV-Podmokly) – bývalé město, dnes místní část okresního města Děčína 
 Podmokly (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Podmokly (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Podmokly (Úněšov) – ves v obci Úněšov v okrese Plzeň-sever

a bývalých panských sídel
 Podmokly (hrad) – zaniklý hrad v okrese Plzeň-sever
 Podmokly (zámek, okres Děčín) – zámek v Děčíně
 Podmokly (tvrz) – tvrz v Děčíně
 Podmokly (zámek, okres Rokycany) – zámek v okrese Rokycany

Dále se vyskytují podobné názvy:
 Podmoky – má více sídel
 Podmoklice – část okresního města Semily
 Podmoklany – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Podmokła – hora v Polsku nedaleko Hejnic a řada dalších míst v Polsku
ulice Na Podmoklí v Brtnici v okrese Jihlava

Externí odkazy